Baix, casteller que formen la pinya del castell, vegeu pinya (castell)
 Música:
 Baix o registre greu, part o veu més greu d'una composició musical, la funció de la qual és proporcionar la base harmònica a la música
 Baix o to greu, so de baixa freqüència 
 Baix (veu), cantant masculí amb la tessitura (resposta en freqüència) més greu
 Baix elèctric, instrument de corda, electròfon, similar a la guitarra elèctrica però més gros i amb un so més greu
 Baix obstinat, forma musical i una tècnica de composició consistent en la repetició una melodia greu
 Baix continu, acompanyament musical utilitzat gairebé en tots els gèneres durant l'època barroca
 Baix d'Alberti, forma d'acompanyament musical pròpia del piano i altres instrument de teclat molt utilitzada durant el classicisme
 Geografia:
 Baix Empordà: comarca natural de Catalunya
 Baix Penedès: comarca catalana a la franja litoral del Penedès, que té com a capital el Vendrell
 Baix Camp: comarca catalana que té com a capital Reus
 Baix Llobregat: és una comarca situada al sud de la província de Barcelona
 Baix Urgell o Urgell: és una comarca a la depressió central, a Catalunya que té com a capital Tàrrega
 Baix Pallars: és un municipi de la comarca del Pallars Sobirà
 El Baix Maestrat: és una comarca del nord del País Valencià, amb capital a Vinaròs
 El Baix Segura: és una comarca del sud del País Valencià amb capital a Oriola
 Baix Cinca: és una comarca d'Aragó que es troba a l'est dels límits autonòmics, a cavall de les províncies d'Oscai Saragossa
 Baix (geografia) zona del fons del mar, llac o curs d'aigua navegables gairebé a flor d'aigua on poden encallar fàcilment les embarcacions
Baix (Ardecha), municipi francès, situat al departament de l'Ardecha a l'antiga província de Vivarès